Rio de Janeiro steht für:
 Rio de Janeiro, eine Stadt in Brasilien
 Rio de Janeiro (Bundesstaat), ein brasilianischer Bundesstaat
 Rio de Janeiro (Lied), ein oscarnominiertes Lied von Ary Barroso und Ned Washington
 Metropolregion Rio de Janeiro, Konurbation in Brasilien
 Rio de Janeiro (Schiff, 1914), ein Frachtschiff
 (11334) Rio de Janeiro, ein Asteroid
 Rio de Janeiro, Aldeia in Dili (Osttimor), siehe Rio de Janeiro (Bairro Pite)
 Rio de Janeiro, ein Containerschiff der Rio-Klasse (2008)
 Ein U-Bahnhof in Buenos Aires, siehe U-Bahnhof Río de Janeiro
 Kampfname von Joaquim Barros Soares (* 1960), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist und Politiker

Siehe auch: